Киржниц — фамилия. Известные носители:

 Киржниц, Абрам Давидович (1888—1940) — советский публицист, журналист, библиограф, историк революционного движения и революционной печати.
 Киржниц, Давид Абрамович (1926—1998) — советский и российский физик. Сын А. Д. Киржница.